Арцу́ (Орцу) Исхакович Чермо́ев (16 июля 1825 — 27 сентября 1895) — российский военачальник XIX века, генерал-майор царской армии, участник Кавказской (1842—1864) и русско-турецкой (1877—1878) войн, участник подавления восстания в Чечне в 1877 году под руководством Алибек-Хаджи Зандакского, Ума-Хаджи Дуева, Солтамурада Беноевского и Сулеймана Центароевского за независимость Чечни. В 1894 году высочайшим указом императора удостоен титула российского князя. По национальности — чеченец.

Биография 
Родился 16 июля 1825 года. В разгар Кавказской войны поступил на службу в российскую армию.

2 июля 1842 года вступил в Дагестанскую конную милицию. Состоял переводчиком с горских языков при штабе Кавказской армии. С самого начала своей службы принимал участие в кампаниях на Северном Кавказе и 5 января 1846 года за боевые отличия получил чин прапорщика. В 1849 году награждён орденом св. Анны 4-й степени и 27 августа того же года был произведён в подпоручики. В следующем году получил орден св. Анны 3-й степени с мечами и бантом. Ещё через год, 20 ноября 1851 года, ему была пожалована золотая шашка с надписью «За храбрость».

Продолжая службу в иррегулярной кавалерии Кавказской армии Чермоев за боевые отличия получил чины поручика (в 1852 году, со старшинством от 15 сентября 1851 года), штабс-капитана (13 июня 1852 года) и капитана (в 1854 году, со старшинством от 19 декабря 1853 года), а также орден св. Владимира 4-й степени с бантом (в 1854 году). Далее он был произведён в майоры (26 августа 1856 года) и подполковники (в 1859 году, со старшинством от 17 августа 1859 года). В кампании 1852 года был ранен.

20 сентября 1859 года Арцу Чермоев был удостоен ордена св. Георгия 4-й степени:

В завершающих кампаниях на Западном Кавказе Чермоев также принимал участие и был награждён орденом св. Анны 2-й степени с мечами и императорской короной. 18 декабря 1862 года произведён в полковники.

24 сентября 1871 года, получив чин генерал-майора, Чермоев был зачислен по армейской кавалерии без должности и 25 декабря 1872 года назначен состоять при войсках Кавказского военного округа.

Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов Чермоев командовал Чеченским конно-иррегулярным полком в рядах действующей на Кавказе армии и блестяще проявил себя 13 июня 1877 года в сражении при Зивине и авангардных делах в августе. 8 августа перед рассветом с охотниками кавалерийских частей и чеченской милиции и поддержкой нижегородских драгун, он напал на аванпостный лагерь турецкого паши Субботана, перебил до 100 человек, захватил 27 пленных, начальника аванпостов Решид-Бея, 30 лошадей, много оружия и вернулся обратно в Курюк-Дара.

Император Александр II «в награду отличной храбрости и распорядительности, оказанной генерал-майором, состоящим по армейской кавалерии и при Кавказской армии, Арцу Чермоевым в разновременных делах с турками в 1877 году» 17 декабря пожаловал ему орден св. Станислава 1-й степени с мечами. В следующем году он за отличия в кампании 1878 года получил орден св. Анны 1-й степени с мечами.

По окончании войны Чермоев по-прежнему состоял при войсках Кавказского военного округа и скончался 27 сентября 1895 года (из списков исключён 19 октября).

Семья 

От трёх жён у него было 6 сыновей и 5 дочерей.

Сыновья Чермоева, среди которых выделяется Абдул Меджид, до 1917 года являлись одними из крупнейших коммерсантов в России, владели значительными нефтепромыслами в Чечне и Дагестане и обширными поместьями в разных районах Северного Кавказа (в том числе и в Северной Осетии).

Его старший сын Арсемик (1856) получил прозвище «Барятинский» (в честь завоевателя Чечни и Дагестана князя Барятинского).

Другие его сыновья (Даниель Султан, Арслахан, Абдул-Муслим, Азиз) также были военными и оставили потомство.

От пяти дочерей у него было много внуков и внучек. Когда Тапа Чермоев эмигрировал в Париж, в его особняке проживало около 80 родственников.

Указом Правительствующего Сената 23 декабря 1899 года все представители рода генерал-майора Арцу Чермоева признаны в потомственном дворянстве Российской Империи и записью в дворянскую родословную книгу Ставропольской губернии.

Награды 
Среди прочих наград Чермоев имел 10 орденов:
 Орден Святой Анны 4-й степени (1849 год)
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1850 год)
 Золотая шашка с надписью «За храбрость» (20 ноября 1851 года)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (1853 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с императорской короной и мечами (1858 год)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (20 сентября 1859 года, № 10164 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1865 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1869 году)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1874 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени с мечами (17 декабря 1877 года)
 Орден Святой Анны 1-й степени с мечами (1878 год)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1883 год)

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. — Т. II. Л—Я. — , 2009. — С. 704—705. — ISBN 978-5-9524-4167-5
 Гизетти А. Л. Сборник сведений о георгиевских кавалерах и боевых знаках отличий Кавказских войск. — , 1901. — С. 143—144. (на сайте Руниверс)
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. — , 2007. — С. 229. — 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1 сентября 1894 года. — , 1894. — С. 416.
 Старчевский А. А. Памятник Восточной войны 1877—1878 гг. — , 1878. — С. 14.
 Ибрагимова З. Х. Чеченцы в зеркале царской статистики (1860—1900). — , 2006. — С. 195, 202.
 Опрышко О. Л. Кавказская конная дивизия. 1914—1917. Возвращение из небытия. — Нальчик: «Эльф-Фа», 2007. — С. 36 — 39, 450—454.

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Кавказской войны
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Персоналии:Чечня